Friedrich von Hausen ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Hausen (Minnesänger) (um 1150–1190), deutscher Minnesänger
 Friedrich von Hausen (Bischof) († 1274), Bischof von Kulm
 Friedrich Wilhelm Heinrich von Hausen (1739–1818), königlich preußischer Generalleutnant